Улица Черняховского — улица в посёлке Рябково города Кургана.

Расположение 
Улица проходит с запада на восток. Начинается от улицы Карбышева и заканчивается у нового Рябковского кладбища. Расположена между улицами Перова и Салавата Юлаева.

История 
Улица получила своё название 6 мая 1957 года в честь дважды героя Советского Союза генерала армии Ивана Даниловича Черняховского (1907—1945). Уличная застройка сочетает в себе жилые пятиэтажки и частный сектор.

Пересекает улицы 
 Улица А. С. Попова
 Улица Богдана Хмельницкого
 Улица Димитрова
 Улица Чернышевского
 Переулок Дачный
 Переулок Чистопрудный
 Улица Грибоедова
 Улица Тимирязева
 Улица Гастелло
 Улица Добролюбова
 Переулок Шатровский
 Улица Мусоргского
 Улица Ползунова
 Переулок Библиотечный
 Переулок Машиностроительный
 Улица Алябьева
 Улица Рубинштейна
 Улица Дмитрия Догского
 Улица Шумана
 Улица Серова
 Улица Куприна
 Улица Дундича
 Улица Майкова
 Улица Тютчева
 Улица Огинского
 Улица Лескова

Транспорт 
По улице осуществляют движение автобусы № 5, 320, 371.

Здания на улице 
Застроена преимущественно одноэтажными домами частного сектора.

Многоэтажные дома, общественно-значимые и примечательные здания:
 ул. Черняховского, 4 — 5-этажный жилой дом, построен в 1975 году
 ул. Черняховского, 4а — 5-этажный жилой дом, построен в 1976 году
 ул. Черняховского, 6 — 5-этажный жилой дом, построен в 1974 году
 ул. Черняховского, 8 — 5-этажный жилой дом, построен в 1975 году
 ул. Черняховского, 8а — 5-этажный жилой дом, построен в 1975 году
 ул. Черняховского, 8б — 6-этажный жилой дом с магазинами, построен в 1983 году
 ул. Черняховского, 10 — 5-этажный жилой дом, построен в 1976 году
 ул. Черняховского, 10а — детский сад № 74 «Звёздный», открыт в 1977 году
 ул. Черняховского, 12 — 5-этажный жилой дом, построен в 1976 году
 ул. Черняховского, 14 — 5-этажный жилой дом, построен в 1975 году
 ул. Черняховского, 10 — 5-этажный жилой дом, построен в 1982 году
 ул. Черняховского, 81 — магазин «Утро»
 ул. Черняховского, 193 — Курганский православный приход в честь Святой Троицы (до 2011 года относился к Сибирской митрополии Киевского Патриархата Украинской Автокефальной православной церкви, ныне Русская православная церковь считает этот приход раскольнической сектой Варуха (Тищенкова)​).

Примечания 

Улицы Кургана